Јелена Рареш (1502 - 1552) је била Молдавска принцеза и супруга молдавског војводе Петра Рареша и српска деспина. Припадала је српској средњовековној породици Бранковића.

Биографија 
Јелена је била ћерка Јована Бранковића и Јелене Јакшић. Деда по оцу био јој је Стефан Бранковић, а баба Ангелина Аријанит. Мајка јој је припадала породици Јакшића чији је један од потомака и руски цар Иван Грозни. Јелена је била жена молдавског војводе Петра Рареша. Забележена је као "кћи деспота цара". У цркви у Сучави сачувана је фреска целе породице. Јелениним трудом подигнуте су три цркве: Црква Васкрсења у Сучаву (завршена 15. јануара 1555), Црква Светог Ђорђа у Ботошану (завршена октобра 1551) и црква Богородичиног успења (такође у Ботошану, освећена августа 1552).

Потомство 
Јелена и Петар имали су тројицу синова: Илију, Стефана и Константина, и две кћери, Роксандру (удату за молдавског војводу Александра IV Лупушњана и Кијану, удату за Мирчу Чобана. 

Роксанда и Александар имали су ћерке Милицу и Теодору, а Кијана сина Петра Шкјопула, влашког војводу (1559-1568) ожењеног Јеленом Цреповић. Из овог брака рођена је ћерка Тудорица.

Помињања 
Јелена се помиње у белешки молдавског писца Григора Урекеа:

Породично стабло

Извори

Литература 

 
 
 
 George Marcu (coord.), Enciclopedia personalităților feminine din România, Editura Meronia, București, 2009, .

Рођени 1502.
Умрли 1552.
Бранковићи